Clary steht für

 Clary, eine Gemeinde Clary im französischen Département Nord
 Clary-Aldringen, ein böhmisches Fürstengeschlecht
 Palais Mollard-Clary, ein Stadtpalais in Wien

Clary ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Clary (1873–1931), US-amerikanischer Schauspieler
 Désirée Clary, Königin von Schweden
 Hunter Clary (* 1997), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Johnny Lee Clary (1959–2014), evangelikaler Pfarrer, früherer Ku-Klux-Klan-Führer und Wrestler
 Julie Clary (1771–1845), Königin von Neapel, Sizilien und Spanien
 Justinien de Clary (1860–1933), französischer Sportschütze und Sportfunktionär
 Robert Clary (1926–2022), französischer Schauspieler
 Tyler Clary (* 1989), US-amerikanischer Schwimmer

Siehe auch:
 Clari